

Persone 
 Erick Morillo (1971-2020) – disc jockey, produttore discografico e remixer statunitense
 Pablo Morillo, noto anche come El Pacificador (1775-1837) – generale spagnolo
 Rafael Morillo (1992) – giocatore di calcio a 5 venezuelano
 Ricardo Morillo (1966) – ex giocatore di calcio a 5 brasiliano